

Astronomia
 6518 Vernon – asteroide della fascia principale

Geografia
 Canada
 Vernon – città della Columbia Britannica
 Francia
 Vernon – comune dell'Ardèche
 Vernon – comune dell'Eure
 Vernon – comune della Vienne
 Stati Uniti d'America
 Vernon – città della Contea di Lamar, Alabama
 Vernon – census-designated place della Contea di Apache, Arizona
 Vernon – città della Contea di Los Angeles, California
 Vernon – census-designated place della Contea di Yuma, Colorado
 Vernon – città della Contea di Tolland, Connecticut
 Vernon – città della Contea di Washington, Florida
 Vernon – città della Contea di Marion, Illinois
 Vernon – capoluogo della Contea di Jennings, Indiana
 Vernon – township della Contea di Isabella, Michigan
 Vernon – villaggio della Contea di Shiawassee, Michigan
 Vernon – township della Contea di Shiawassee, Michigan
 Vernon – township della Contea di Sussex, New Jersey
 Vernon – città della Contea di Oneida, New York
 Vernon – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Vernon – capoluogo della Contea di Wilbarger, Texas
 Vernon – città della Contea di Tooele, Utah
 Vernon – città della Contea di Windham, Vermont
 Vernon – città della Contea di Waukesha, Wisconsin
 Mont Vernon – comune della contea di Hillsborough, New Hampshire

Onomastica
 Vernon – nome proprio inglese

Persone
 Charles Vernon – musicista statunitense
 Dai Vernon – illusionista canadese
 Howard Vernon – attore svizzero
 John Vernon – attore canadese
 Kate Vernon – attrice canadese

Pagine correlate 
 Mount Vernon